Васи́лий Игна́тов:
 Игнатов, Василий Васильевич (1884—1938) — актёр Суворинского театра в Петрограде, русский советский литератор, драматург, один из руководителей Пролеткульта, репрессирован в годы «большого террора».
 Игнатов, Василий Георгиевич (1922—1998) — советский график, художник театра, мультипликатор, иллюстратор.
 Игнатов, Василий Николаевич (1854—1884) — деятель российского и международного социалистического движения.